Barbula bezeichnet:

 bestimmte Teile einer Konturfeder
 Barbula (Moos), eine Moosgattung

Barbula ist der Name folgender Personen:
 Lucius Aemilius Barbula, römischer Politiker
 Marcus Aemilius Barbula, römischer Politiker 
 Quintus Aemilius Barbula, römischer Politiker
 evtl.: Quintus Aemilius Lepidus, römischer Politiker